Distretto di Bolívar – distretto del Perù nella regione di Cajamarca  
Distretto di Bolívar – distretto del Perù nella regione di La Libertad